Чини (ჩ, ) — двадцать шестая буква современного грузинского алфавита и двадцать девятая буква классического грузинского алфавита.

Использование 
В грузинском языке обозначает звук . Числовое значение в изопсефии — 1000 (одна тысяча).

Также используется в грузинском варианте лазского алфавита, используемом в Грузии. В латинице, используемой в Турции, ей соответствует ç.

Ранее использовалась в абхазском (1937—1954) и осетинском (1938—1954) алфавитах на основе грузинского письма, после их перевода на кириллицу в обоих случаях была заменена на ч.

В системах романизации грузинского письма передаётся как č̕ (ISO 9984), chʼ (BGN/PCGN
1981), ch (национальная система, BGN/PCGN 2009), čʻ (ALA-LC). В грузинском шрифте Брайля букве соответствует символ ⠟ (U+281F).

Написание

Порядок начертания

Кодировка 
Чини асомтаврули и чини мхедрули включены в стандарт Юникод начиная с самой первой его версии (1.0.0) в блоке «Грузинское письмо» () под шестнадцатеричными кодами U+10B9 и U+10E9 соответственно.

Чини нусхури была добавлена в Юникод в версии 4.1 в блок «Дополнение к грузинскому письму» () под шестнадцатеричным кодом U+2D19; до этого она была унифицирована с чини мхедрули.

Чини мтаврули была включена в Юникод в версии 11.0 в блок «Расширенное грузинское письмо» () под шестнадцатеричным кодом U+1CA9.

Примечания

Литература 
 Mchedlidze, T. I. The restored Georgian alphabet. — Fulda, Germany, 2013
 Mchedlidze, T. II. The Georgian script; Dictionary and guide. — Fulda, Germany, 2013
 Machavariani, E. Georgian manuscripts. — Tbilisi, 2011

Ссылки 

 Грузинский словарь